Куремаа () — многозначный термин.

 Куремаа — озеро в Эстонии.
 Куремаа — посёлок в уезде Йыгевамаа, Эстония.
 Куремаа, Рихард (1912—1991) — эстонский футболист, нападающий.